Суперкубок Киргизстану з футболу 2019  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 липня 2019 року між чемпіоном і володарем кубка Киргизстану клубом Дордой  та віце-чемпіоном і фіналістом кубка Киргизстану клубом Алай.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Дордой
 Матч на rsssf

2019
Киргизстан
Липень 2019
2019 в киргизькому спорті